Darren Robinson peut désigner :

 Darren Robinson, rappeur du groupe The Fat Boys ;
 Darren Robinson, musicien du groupe de rock californien alternatif Phantom Planet ;
 Darren Robinson, joueur de cricket anglais.